Яннік Дюбе (; , Гаспе, провінція Квебек) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 117-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Ольтен», «Женева-Серветт», «Бад Тельц», «Ла Шо-де-Фон», «Москітос Ессен», «Аугсбург Пантерс» та «Фрайбург».

Виступав у складі національної збірної Канади на Кубку Німеччини 1994.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу серед молодіжних команд 1994 у складі молодіжної збірної Канади.

Статистика

Посилання 
 Профіль на hockeydb.com  
 Профіль на eurohockey.net  
 Профіль на eliteprospects.com  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Ольтена»‎‎‎ 
Хокеїсти «Женева-Серветт» 
Хокеїсти «Бад Тельц»‎ 
Хокеїсти «Шо-де-Фон»‎‎‎ 
Хокеїсти «Москітос Ессен»‎‎ 
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»‎ 
Хокеїсти «Фрайбурга»
Хокеїсти «Сьєр-Аннів'єр»